Дръндар може да се отнася за:

 човек, чийто занаят е да разбива памук, ярина или вълна със специален уред при изработката на плъсти;
 Дръндар – народен музикален инструмент;
 Дръндар – село в община Суворово, област Варна

Вижте също 
 Драндарите – село в община Трявна, област Габрово